Olaszország
San Pietro in Amantea, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
San Pietro Clarenza, település Olaszországban, Szicília régióban, Catania megyében
San Pietro di Cadore, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében
San Pietro in Cariano, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
San Pietro in Casale, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
San Pietro in Cerro, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében
San Pietro di Feletto, település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében
San Pietro in Gu, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
San Pietro in Guarano, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
San Pietro in Lama, község Olaszországban, Puglia régióban, Lecce megyében
San Pietro di Morubio, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
San Pietro Mosezzo, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
San Pietro Mussolino, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében
San Pietro al Natisone, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
San Pietro al Tanagro, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
San Pietro Val Lemina, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
San Pietro Viminario, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
San Pietro, templom  Molfettában
San Pietro, templom  Nápolyban
San Pietro a Majella, templom  Nápolyban